Тошнота — тягостное ощущение в подложечной области и глотке, сопровождающееся позывами к рвоте.
 «Тошнота» — роман Жана-Поля Сартра.
 «Тошнота» — альбом группы «Гражданская Оборона».